Манучар:

 Манучар I Дадиани (ум. 1611) — Владетельный князь (мтавар) Мегрелии.
 Манучар II Джакели (ум. 1614) — правитель Самцхе-Саатабаго.
 Манучар III Джакели (1591—1625) — атабаг Самцхе-Саатабаго.